Соревнования в тройном прыжке у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года прошли 3 и 5 октября в Дохе (Катар) на стадионе «Халифа».

Действующей чемпионкой мира в тройном прыжке являлась Юлимар Рохас из Венесуэлы.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Отбор на чемпионат мира 
Отборочный норматив — 14,20 м. Для участия в чемпионате мира спортсменки должны были выполнить его в период с 7 сентября 2018 года по 6 сентября 2019 года. Плановое количество участников, установленное ИААФ в этом виде — 32. В случае, если к концу квалификационного периода норматив показало меньшее количество атлетов, международная федерация добирала их до нужного числа на основании показанных результатов.

Специальное приглашение (wild card) вне национальной квоты получили:
 Юлимар Рохас — как действующая чемпионка мира
 Шаника Рикеттс — как победительница Бриллиантовой лиги 2019 года

Расписание 

Время местное (UTC+3:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышла в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 14,30 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли одновременно в двух квалификационных группах 3 октября 2019 года. В сектор вышли 26 участниц.

Финал 
Основные соревнования в тройном прыжке у женщин состоялись 5 октября 2019 года. После окончания турнира Юлимар Рохас, защитившая титул чемпионки мира, призналась, что была нацелена на установление мирового рекорда. За месяц до чемпионата мира она показала второй результат в истории женского тройного прыжка (15,41 м), уступив достижению Инессы Кравец всего 9 см. В Дохе Рохас вновь была близка к рекорду: во второй попытке она улетела на 15,37 м — четвёртый результат в мировой истории и второй в истории чемпионатов мира. Четвёртым прыжком спортсменка из Венесуэлы ещё раз преодолела 15-метровый рубеж (15,18 м), подтвердив свой высокий класс.

По ходу сезона Рохас потерпела два поражения — от Шаники Рикеттс в финале Бриллиантовой лиги и от Катрин Ибаргуэн. Первая показала стабильную серию из далёких прыжков и заслуженно завоевала серебряную медаль, уступив личному рекорду всего 1 см. Двукратная чемпионка мира (2013, 2015) Ибаргуэн летом 2019 года перенесла операцию на ноге в связи с плантарным фасциитом и была довольна уже тем, что выступала на чемпионате мира. В финале она долгое время находилась на шестой позиции, но после пятой попытки (14,73 м) поднялась на третье призовое место. Таким образом, прыгунья из Колумбии завоевала медаль на пятом подряд чемпионате мира (в её активе стало 2 золота, 1 серебро и 2 бронзы).

Ещё одна экс-чемпионка мира (2011), Ольга Саладуха из Украины, в 36 лет выступила в пятом финале мирового первенства. С момента первого из них прошло 12 лет. В Дохе Саладуха показала лучший результат сезона 14,52 м, с которым заняла пятое место.

Примечания

Ссылки 
 

тройной